Kreissl ist der Familienname von:

 Erich Kreissl (1927–1995), österreichischer Entomologe
 Eva Kreissl (* 1958), deutsch-österreichische Kulturwissenschaftlerin, Kuratorin
 Günter Kreissl (* 1974), österreichischer Fußballspieler
 Gusti Kreissl (1904–1986), deutsche Schauspielerin
 Reinhard Kreissl (* 1952), deutscher Soziologe und Publizist
 Wolfgang Kreissl-Dörfler (* 1950), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen, SPD), MdEP

Siehe auch:
 Kreißl